Cernay se poate referi la:

 Cernay, Calvados
 Cernay, Eure-et-Loir
 Cernay, Haut-Rhin
 Cernay, Vienne
 Cernay-en-Dormois
 Cernay-lès-Reims

Altele 
 Villers-Cernay

Vezi și 
 Cerna (dezambiguizare)